Виљафања има више значења:

 Виљафања (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Виљафања (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику